Ольденбургский диалект () — диалект немецкого языка, принадлежит к нижнесаксонским диалектам. Распространён на территории Ольденбурга.

В составе ольденбургского выделяют:
 Североольденбургский диалект (Ольденбург, Дельменхорст, Аммерланд, Везермарш, южная часть Фрисландии)
 Южноольденбургский диалект (Ольденбургский Мюнстерланд)
 Еверландский диалект (Фрисландия, Вильхельмсхавен)

Литература 
 Gerold Meiners: Plattdüütsch in sess Weken, een Leer-un Lääsbook för Anfänger un Kunnige. Isensee Verlag, Oldenburg.

Диалекты нижненемецкого языка
Немецкие диалекты в Германии
Диалекты Нижней Саксонии